Álvaro Uribe puede referirse a:

 Álvaro Uribe Vélez (1952-), expresidente de la República de Colombia (2002-2010); 
 Álvaro Uribe Rueda (1923-2007), un político colombiano; 
 Álvaro Uribe (1953-2022), un escritor mexicano.